La Prima Lega 1978-1979, campionato svizzero di terza serie, si concluse con la vittoria del Raron.

Regolamento 
Scopo del torneo è quello di ottenere due promozioni e otto retrocessioni.
Torneo svolto in due fasi: la prima fase vede le 56 squadre partecipanti suddivise, con criterio regionale, in quattro gironi composti da 14 squadre ciascuno, in cui le prime due classificate di ogni girone, si affrontano nella fase finale, per stabilire le due squadre promosse in Lega Nazionale B. La fase finale vede incontri ad eliminazione diretta (andata e ritorno) nei quarti e semifinali ed una finale per stabilire la squadra campione di categoria. Le ultime due squadre classificate di ciascun girone vengono retrocesse direttamente in Seconda Lega.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1979-1980.
      Retrocessa in Seconda Lega 1979-1980.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1979-1980.
      Retrocessa in Seconda Lega 1979-1980.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1979-1980.
      Retrocessa in Seconda Lega 1979-1980.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1979-1980.
      Retrocessa in Seconda Lega 1979-1980.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Fase Finale 
La fase finale stabilisce le due squadre promosse in Lega Nazionale B.

Primo turno (Quarti di Finale) 
3 e 10 giugno 1979

Secondo turno (Semifinali) 
17 e 24 giugno 1979

Finale

Verdetti Finali 
 FC Raron vincitore del torneo.
 FC Raron e FC Baden promosse in Lega Nazionale B
 Yverdon-Sport, Le Locle-Sports, Rapid Ostermundigen, FC Dürrenast, Red Star di Zurigo, FC Concordia di Basilea, FC Chur e FC Giubiasco retrocesse in Seconda Lega.

Note

Bibliografia 
 Gazette de Lausanne, annate 1978 e 1979;
 Gazzetta Ticinese, annate 1978 e 1979;
 Popolo e Libertà, annate 1978 e 1979;
 Archivio storico del L'Express, annate 1978 e 1979;
 Archivio storico del L'Impartial, annate 1978 e 1979;
 Archivio storico del Le Temps, annate 1978 e 1979;

Collegamenti esterni 
  Classifiche di Prima Lega su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
1979 3